Bigelow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bigelow Township (Kansas)
 Bigelow Township (Minnesota)
 Bigelow Township (Missouri)